Eupheme (mythologie)
 Eupheme (maan), natuurlijke maan van  Jupiter

Zie ook 
 Euphemos of Euphemus, doorverwijspagina